Северодви́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Северодвинская улица — улица в Архангельске.
 Северодвинская улица — улица в Москве.

Украина 
 Северодвинская улица — улица в Донецке.
 Северодвинская улица — улица в Кривом Роге.